Miejscowości w USA:
 Guilford – miejscowość w stanie Connecticut, w hrabstwie New Haven
 Guilford – miasto w stanie Maine, w hrabstwie Piscataquis
 Guilford – jednostka osadnicza w stanie Maine, w hrabstwie Piscataquis
 Guilford – jednostka osadnicza w stanie Montana, w hrabstwie Hill
 Guilford – miejscowość w stanie Missouri, w hrabstwie Nodaway
 Guilford – miejscowość w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Chenango
 Guilford – jednostka osadnicza w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Chenango
 Guilford – jednostka osadnicza w stanie Pensylwania, w hrabstwie Franklin
 Guilford – miejscowość w stanie Vermont, w hrabstwie Windham
Gminy w USA:
 Guilford (ang. Guilford Town) – gmina w stanie Connecticut, w hrabstwie New Haven
 Guilford (ang. Guilford Township) – gmina w stanie Illinois, w hrabstwie Jo Daviess
 Guilford (ang. Guilford Township) – gmina w stanie Indiana, w hrabstwie Hendricks
 Guilford (ang. Guilford Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Monroe
 Guilford (ang. Guilford Township) – gmina w stanie Kansas, w hrabstwie Wilson
 Guilford (ang. Guilford Town) – gmina w stanie Maine, w hrabstwie Piscataquis
 Guilford (ang. Guilford Town) – gmina w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Chenango
 Guilford (ang. Guilford Township) – gmina w stanie Ohio, w hrabstwie Medina
 Guilford (ang. Guilford Township) – gmina w stanie Pensylwania, w hrabstwie Franklin
 Guilford (ang. Guilford Town) – gmina w stanie Vermont, w hrabstwie Windham
Hrabstwa w USA:
 hrabstwo Guilford (ang. Guilford County) – w stanie Karolina Północna